Bauerbach kan syfta på:

Tyskland 

 Bauerbach, Marburg – ort, Marburg, Hessen, Regierungsbezirk Gießen, 
 Bauerbach, Grabfeld – Marburgort, Grabfeld, Thüringen,